Вале́рий Алекса́ндрович Ро́дченко (26 декабря 1938, Ленинград — 14 января 2015, Санкт-Петербург) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и педагог.

Биография 
С 1963 года работал на киностудии «Ленфильм».

В 1971 году был ассистентом режиссёра на съёмках картины «Ход белой королевы».

Окончил заочно актёрский факультет ЛГИТМиКа (1967) и факультет телевизионной режиссуры того же института (1976), в 1977 — Высшие курсы сценаристов и режиссёров.

С сентября 2005 по август 2014 года преподавал в Петербургском институте кино и телевидения (доцент кафедры режиссуры).

Возглавлял жюри V открытого областного фестиваля детско-юношеского аудиовизуального творчества «Наша надежда» (Луга, 2013), на котором провёл также мастер-класс режиссуры.

Умер 14 января 2015 года.

Семья 
Отец — Александр Андреевич Родченко (1912—1998); воевал на Ленинградском фронте, после ранения в голову заведовал военно-лекторским отделом Ленинградского Дома Красной Армии.

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 1978 — «Младший научный сотрудник»
 1980 — «Два долгих гудка в тумане»
 1983 — «Требуются мужчины»
 1987 — «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
 1994 — «Полигон один»

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Персоналии:Ленфильм